

Patronymes 
Khokhriakov (masculin ; ) ou Khokhriakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Piotr Khokhriakov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe